Карагай () — село в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Булакского сельского округа. Код КАТО — 115637600.

География 
Село расположено на северо-западе района, в 49 км на северо-восток от центра района села Зеренда, в 6 км на север от центра сельского округа села Еленовка.

Через село проходит Среднесибирская железнодорожная магистраль. Имеется одноимённая станция.

Улицы 

 ул. Станционная,
 ул. Элеваторская.

Ближайшие населённые пункты 

 село Жанааул в 5 км на юго-востоке,
 село Еленовка в 6 км на юге,
 село Булак в 8 км на северо-востоке,
 село Жолдыбай в 8 км на севере,
 село Жылымды в 8 км на западе.

Население 
В 1989 году население села составляло 418 человек (из них казахов 65%).

В 1999 году население села составляло 384 человека (188 мужчин и 196 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 262 человека (132 мужчины и 130 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Зерендинского района